Kemoterapija se uporablja tudi:
 Kemoterapija, onkologija
 Kemoterapija (mikrobiologija), mikrobiologija
 Kemoterapija (infektologija), infektologija